Océan est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 En géographie, un océan est une vaste étendue d'eau salée. On parle aussi de « l'Océan » pour parler de l'océan mondial regroupant les eaux de l'Atlantique, du Pacifique, de l'Océan Indien et des Océans Arctique et Antarctique.
 En astronomie, l'océan est le nom donné à la fine région de la surface d'une étoile à neutrons où la densité est « suffisamment faible » (ce qui dans ce contexte correspond à moins d'un million de tonnes par mètre cube) pour que la matière qui la compose forme un liquide.

Toponyme 
 Le département de l'Océan, un département du Cameroun.
 Le comté d'Ocean, aux USA.

Anthroponyme

Patronyme 
 Billy Ocean (1950 - ), chanteur trinidadien.
 Frank Ocean (1987 - ), chanteur américain.

Prénom 
 Océan (1977 - ), humoriste français
 Oceano (1962 - ), footballeur portugais

Saints chrétiens 
 Océan de Nicomédie (), martyr à Nicomédie en Bithynie (Asie Mineure) ; fêté le 18 septembre.
 Saint Océan  († vers 310), avec les saints Théodore, Ammien et Julien, martyrs orientaux qui périrent par le feu, probablement sous Maximien Hercule ; fêtés le 4 septembre.

Psychologie 
 OCEAN, modèle de description de la personnalité.

Arts et culture

Mythologie 
 Océan, Titan de la mythologie grecque.

Musique 
 Océan, groupe français de rock créé en 1974.

Revues / littérature 
 Presse-Océan, quotidien régional français.
 Océans magazine, revue de plongée sous-marine française.
 Ocean City, série de bandes dessinées.
 Océanique, recueil de nouvelles de Greg Egan.

Cinéma et télévision 
 L'Océan, film français de Henri Andréani sorti en 1916.
 Oceano, film italien de Folco Quilici sorti en 1971.
 Océaniques, émission de télévision culturelle diffusé en 1987.
 Océan Films, maison de distribution française fondée en 1999.
 Ocean's Eleven, film de 2001.
 Ocean's Twelve, film de 2004.
 Ocean's Thirteen, film de 2007.
 Océan, film québécois de Catherine Martin sorti en 2002.
 Cœur Océan, série télévisée française de 2006.
 La Vache, le Chat et l'Océan, série d'animation française pour enfants de 2006.
 Océans, film documentaire réalisé en 2009.
 Océan, web-série documentaire sortie en 2019.

Jeux vidéo 
 Ocean Software, éditeur de jeux vidéo.

Bâtiments 
 Ocean Two, gratte-ciel à Panama.
 Ocean Heights 1 et Ocean Heights 2, gratte-ciel à Dubaï.
 Pôle Océan, centre commercial à La Réunion.

Transports

Marine 
 , plusieurs navires de la Marine française.
 Classe Océan, première classe de cuirassé à coque en fer de la Marine Nationale française (1870),
 Un océan, type de petit bateau à voile, utilisé dans la région parisienne au cours de la deuxième moitié du ,
 team ocean, écurie de course au large française.

Autres transports 
 L'Océan, train canadien.
 Ocean Airlines, compagnie aérienne italienne.
 Fisker Ocean, SUV électrique produit en 2022.

Références